Velika nagrada Mehike 1970 je bila trinajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 25. oktobra 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 65
| 1:53:28,3
| 3
| 9
|-
! 2
| 4
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 65
| + 24,64 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 8
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 65
| + 45,97 s
| 14
| 4
|-
! 4
| 12
|  Chris Amon
| March-Ford
| 65
| + 47,05 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 65
| + 50,11 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 19
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 65
| + 1:24,76
| 7
| 1
|-
! 7
| 20
|  Jackie Oliver
| BRM
| 64
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 17
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 64
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 7
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 61
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! NC
| 23
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 56
| +9 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 52
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 33
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 27
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 15
| Gorivo
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 8
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 14
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 4
| Pregrevanje
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 3
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 1
| Motor
| 18
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx - 1:43.11

Formula 1 sezona 1970
1970